Подысаково — название нескольких населённых пунктов:
 Подысаково — село в Чучковском районе Рязанской области.
 Подысаково — деревня в Шацком районе Рязанской области.